Overgangsstation kan betyde:
 Kabelovergangsstation - Elektroteknisk anlæg hvor en højspændingsforbindelse føres fra luftledninger til jordkabler
 Overgangsstation (jernbane) - Jernbanestation hvor der sker overgang mellem forskellige jernbaneselskaber, f.eks. ved en landegrænse.